Piscogavialis es un género extinto de crocodiliano gaviálido gryposuquino. La única especie conocida es P. jugaliperforatus. Los fósiles de Piscogavialis se han encontrado estratos del Mioceno al Plioceno de la Formación Pisco en la Cuenca Sacaco en el sur de Perú, hallados en 1998. Constituye el primer reptil conocido de dicha formación, que por lo demás posee una gran diversidad de otros vertebrados fósiles.

Piscogavialis es conocido por solo un espécimen, pero tiene algunos de los materiales fósiles mejor preservados que se conocen de gaviálidos de América del Sur. El cráneo se preservó en tres dimensiones y está casi completo. También estaban asociados con el cráneo la mandíbula y algunos elementos de postcráneo. Varias características importantes de la región occipital del cráneo apoyan su clasificación en la familia Gavialidae, la cual incluye también al actual gavial y al falso gavial.

Paleobiología 
Se ha sugerido que los estratos en que se se han encontrado los restos de Piscogavialis indican que vivía en un ambiente costero. También se sabe que otro gaviálido extinto, Siquisiquesuchus habitó en zonas costeras. La presencia de otros griposuquinos en estratos de costas sería una indicación que los miembros de la subfamilia se encontraban en ese tipo de ambientes. Sin embargo, se ha hallado también griposuquinos en yacimientos que claramente eran de ambientes de agua dulce.

Filogenia 
Un análisis filogenético publicado en 2007 determinó que Gryposuchinae incluye a los géneros Aktiogavialis, Gryposuchus, Ikanogavialis, Piscogavialis y Siquisiquesuchus. A continuación se muestra un cladograma del análisis de 2007 mostrado las relaciones filogenéticas de los griposuquinos entre los gavialoideos:

Por otra parte, un estudio publicado en 2018 realizado por Lee & Yates usando simultáneamente datos morfológicos, moleculares (secuenciación de ADN) y estratigráficos (edad de los fósiles) indicó que los miembros de Gryposuchinae pueden ser en realidad un grupo parafilético y más bien ser en cambio un grado evolutivo hacia Gavialis y el gavial moderno, como aparecen en el cladograma a continuación:

Referencias

Gavialidae
Crocodilomorfos del Mioceno
Crocodilomorfos del Plioceno
Crocodilomorfos extintos de América del Sur